Geografia:
 Can Palet, urbanització del municipi de Corbera de Llobregat, al Baix Llobregat
 Can Palet, barri de Terrassa, al Vallès Occidental, situat al districte 3 o del Sud
 Can Palet, urbanització del municipi d'Ullastrell, al Vallès Occidental
 Can Palet II, barri de Terrassa, situat al districte 3 o del Sud
 Can Palet de la Quadra de Vallparadís, o Can Palet de la Quadra, masia de Terrassa que ha donat nom al barri de Can Palet.
 Can Palet de Vista Alegre, urbanització del municipi de Terrassa, al sud-oest de la ciutat

 Entitats:
 Associació Educativa Can Palet, associació del barri de Can Palet de Terrassa, al Vallès Occidental.